Епархия Лаодикеи — название епархии Маронитской католической церкви и титулярных епархий Римско-Католической церкви.

 Епархия Лаодикеи Комбусты — титулярная епархия;
 Епархия Лаодикеи (маронитская) — епархия Маронитской католической церкви;
 Епархия Лаодикеи Ливанской — титулярная епархия;
 Епархия Лаодикеи Сирийской — титулярная епархия;
 Епархия Лаодикеи Фригийской — титулярная епархия;